Molekulska formula -{C45H73NO15}- se može odnositi na:

 Solamargin
 Solanin